Курзанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Курзанов, Владимир Родионович (1845—1913) — русский архитектор.